Alamán puede referirse a:

Pueblo alamán, conjunto de tribus germánicas.
Lo relativo a Alamania (término ambiguo)

Apellido
Lucas Alamán (1792-1853), empresario y político mexicano.
Xavier Alamán Roldán, director de la EPS de la Universidad Autónoma de Madrid.